Seconda persona – categoria grammaticale
Seconda persona – tecnica narrativa